Константи́н Васи́льевич Ле́бедев (8 ноября 1918 года, Саратовская область, Россия — 6 мая 2006) — советский партийный и государственный деятель, второй секретарь Эстонской Коммунистической партии в 1971 — 1982 годах.

Биография 
По национальности русский. Лебедев работал в молодости учителем в 1936—1941 годы в Западном Казахстане. В 1941 году он стал членом ВКП(б). Затем он переехал в город Уральск на руководящие должности в горкоме, которые он занимал до 1949 года. После этого он переехал в Московскую партийную школу, где он проходил обучение до 1952 года. После этого Лебедев продолжал работать в Москве, в ЦК КПСС, на руководящих должностях до 1971 года.

С 11 февраля 1971 по 13 мая 1982 года — второй секретарь ЦК КПЭ при первом секретаре Йоханнесе Кябине (с 26.7.1978 — Карле Вайно). В 1977 году он возглавил компанию по вытеснению из ЦК «националистической группировки» Кябина и секретаря по идеологии Вяльяса. Одновременно (11.2.1971 — 13.5.1982) — член Бюро ЦК КП Эстонии.

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (9.4.1971 — 1976), член ЦК КПСС (5.3.1976 — 1988).

Был избран депутатом (от Эстонской ССР) Совета Национальностей Верховного Совета СССР 9-го (1974—1979) и 10-го (1979—1984) созывов.

Награды 
 Орден Октябрьской Революции (1973)
 орден Трудового Красного Знамени (28.10.1948)
 орден Дружбы народов (8.11.1978)

Примечания

Ссылки 
 ОТКЗ
 Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б). Историко-биографический справочник. Автор-составитель Горячев Ю. В. Москва: Граница, 2015

Члены ЦК КПСС
Вторые секретари ЦК КП Эстонии
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Эстонской ССР
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС